Lindbergh Club Givry, een voetbalclub uit Givry in de Belgische provincie Henegouwen
Sega Lindbergh, een Arcade system board

Personen met de achternaam Lindbergh
Anne Morrow Lindbergh, een Amerikaanse schrijfster en vliegenier
Charles Lindbergh, een Amerikaanse luchtvaartpionier
Charles August Lindbergh, politicus en vader van Charles Lindbergh
August Lindbergh, grootvader van Charles Lindbergh
Scott Lindbergh, een bioloog